Dywizje piechoty (strzelców) noszące numer „41”:

 41 Dywizja Piechoty Wojska Polskiego (1939)
 41 Dywizja Piechoty Armii Cesarstwa Niemieckiego (1912-1919)
 41 Dywizja Forteczna Wehrmachtu (1943-1945)
 41 Dywizja Piechoty Wehrmachtu
 41 Dywizja Piechoty Armii Imperium Rosyjskiego (do 1917)
 41 Dywizja Strzelców Armii Czerwonej
 41 Dywizja Piechoty Honwedu królewsko-węgierskiej Obrony Krajowej